Леонтьев, Василий: Леонтьев, Замятня (Василий) Фёдорович — русский военный и государственный деятель XVII века.
 Леонтьев, Василий Александрович (1917—1985) — Герой Советского Союза.
 Леонтьев, Василий Васильевич (старший) (1880—1966) — приват-доцент, член Всероссийского учредительного собрания.
 Леонтьев, Василий Васильевич (, 1905—1999) — американский экономист российского происхождения.
 Леонтьев, Василий Кузьмич (1900—1942) — дважды Краснознамёнец.